Національний реєстр фільмів () — список американських фільмів, вибраних  для зберігання в Бібліотеці Конгресу. Повноваження ради, заснованого згідно з Національним акту щодо збереження фільмів 1988 року, були підтверджені актами Конгресу 1992, 1996, 2005 і 2008 років.

У список щорічно вноситься 25 фільмів, які мають «культурне, історичне чи естетичне значення», і зняті, щонайменше, десять років тому. У списку можуть бути включені повнометражні та короткометражні художні, документальні та мультиплікаційні фільми, аматорське відео.

Станом на 2020 рік Національний реєстр фільмів складається із 800 кінокартин.

Список фільмів

1989—1999

2000—2020

Цікаві факти 
 Кліп Майкла Джексона під назвою ''Thriller'' був визнаний найвдалішим кліпом за всю історію людства. І став першим кліпом, який було занесено до Національного реєстру фільмів.

Див. також

Коментарі

Примітки

Посилання 
 

Засновані у США 1988
Кінематограф США
Списки:США
Бібліотека Конгресу